Rock, Paper, Shotgun (Piedra, Papel, Escopeta en español) es un blog británico especializado en videojuegos para PC cuyos principales escritores son Alec Meer, Jim Rossignol, Adam Smith, John Walker, y anteriormente Kieron Gillen y Quintin Smith.  Rock, Paper, Shotgun fue lanzado el 13 de julio de 2007 y reporta tanto sobre los más grandes nuevos lanzamientos de videojuegos como lanzamientos de juegos independientes; e incluye entrevistas, avances, reseñas y otros artículos relacionados con la industria de los videojuegos para la PC.

El blog es uno de los sitios más populares especializados en videojuegos de PC, promediando más de un millón de visitantes al mes y habiendo registrado en marzo de 2012 más de 2 millones de visitas únicas. En 2011, ganó el premio al Mejor Blog sobre Videojuegos en los Games Media Awards de ese año.

Contenido
El contenido de RPS se enfoca no solo en los nuevos lanzamientos de videojuegos para PC, sino que también reporta sobre los diversos eventos en la industria y todo tipo de noticia referente a videojuegos para PC, tanto nuevos como antiguos.

Algunas de las "secciones" regulares del blog son:

 The Sunday Papers (Los periódicos del domingo)- Un resumen semanal de las noticias de la semana.
 RPS Bargain Bucket (El cubo de gangas de RPS) - Un resumen semanal de los videojuegos que se encuentran en oferta en las distintas tiendas en línea que ofrecen descargas digitales.
 The Flare Path (El sendero de bengala) - Noticias e impresiones semanales de juegos de simulación y guerra escritas por Tim Stone.
 Wot I Think (Lo que pensó) - Análisis de un juego en particular, incluyendo la opinión personal del autor basada en su experiencia con el juego.
 Diary (Diario) - Impresiones de un juego presentadas en forma de diario, por lo general mostrando las perspectivas de varios escritores. Estos diarios no tienen el propósito de evaluar a los videojuegos, sino que más bien tratan de mostrar las experiencias de los diversos escritores a medida que los van jugando.

Escritores
 Alec Meer
 Jim Rossingol
 Adam Smith
 John Walker
 Kieron Gillen (hasta 2010)

Referencias

Blogs
Sitios web de análisis de videojuegos